Замок Ванцлебен () — равнинный замок на северной окраине города Ванцлебен на бывшей военной дороге из Магдебурга в Хадмерслебен. Включён в туристский маршрут «Дорога романики». Фортификационные сооружения замка составляют крепостные стены, ров и вал перед рвом. Замок был опоясан болотами и небольшой речкой.

Впервые упоминается как «славянский замок» в 889 году в документах аббатства Гандерсхайм. C XII по XIV век аббатством управляли владельцы замка, фон Ванцлебены. 

В период с X по XIII век в крепости возвели 30-метровую башню в романском стиле, которая хорошо сохранилась, и теперь является символом замка.

В 1373 году фон Ванцлебены продали замок архиепископу Магдебургскому, Петеру Хелито ().

C 1583 года комплекс сооружений расширяется. После окончания Тридцатилетней войны замок перешел во владение города Ванцлебена. В это время здесь появились усадьба, пивоварня, зернохранилище и конюшня.

В XVIII-XIX веках жилые и хозяйственные постройки были вновь реконструированы и расширены.

До 1945 года замком и прилегающими к нему землями управлял королевский арендатор.

После образования в ГДР сельскохозяйственных производственных кооперативов (СХПК) в замке разместилась региональная администрация СХПК.

В 1993 году замок был приобретен потомком последнего арендатора и реконструировался с 1996 года. С 2003 года замок служит гостиницей с конференц-центром и рестораном, который расположился в здании бывшей конюшни.

Литература 
 

Ванцлебен
Ванцлебен